Das Damendoppel der Australian Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Jana Novotná und Helena Suková. Das Finale bestritten Patty Fendick und Mary Joe Fernández gegen Gigi Fernández und Jana Novotná, das Fendick und Mary Joe Fernández in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1991